Esprit – rivista letteraria francese
 Esprit Holdings – azienda di abbigliamento
 Lotus Esprit – automobile della Lotus Cars
 ESPRIT – programma dell'Unione Europea per l'informatica